Ostmeer steht für:
 Japanisches Meer zwischen Japan, Nordkorea, Russland und Südkorea
 Ostchinesisches Meer zwischen der Japan, der Republik China und der Volksrepublik China
 Südchinesisches Meer zwischen Indochina, den Philippinen und der Volksrepublik China
 Mare Orientale auf dem Erdmond

Siehe auch:
 Ostsee
 Nordmeer, Südmeer, Westmeer